Sam Edwards (1915–2004) amerikai színész
 Sam Edwards (1928–2015) walesi fizikus